Михаи́л Арка́дьевич Ру́бин () — российский журналист. Сооснователь издания «Проект».

Биография 
Родился 20 апреля 1988 года. Окончил Высшую школу экономики (факультет прикладной политологии). Во время учёбы написал статью «Президент всея молодёжи» об итогах президентских выборов, которая была опубликована в «Независимой газете».

С июля 2011 по сентябрь 2013 года — парламентский корреспондент газеты «Известия».

С апреля 2014 по октябрь 2016 года — корреспондент РБК, работал над статьями для одноимённой газеты. Продолжал освещать деятельность правительства и президента России Владимира Путина. Весной 2015 года «Анонимный интернационал» выложил в открытый доступ массив электронной переписки чиновников администрации президента. Среди писем была обнаружена переписка сотрудника аппарата президента Тимура Прокопенко с Рубиным. Из переписки Рубина и Прокопенко следовало, что в ряде случаев журналист позволял управленцу вмешиваться в свои материалы. После публикации этой переписки шеф-редактор РБК пообещала, что издание проведёт внутреннее расследование на предмет нарушения Рубиным редакционных правил и примет соответствующие меры.

С 2016 по февраль 2019 года работал на телеканале «Дождь»: вёл программу «Рубиновые звёзды», также имел аккредитацию в Государственной думе, где как политический журналист общался с источниками.

В 2018 году стал заместителем главного редактора в расследовательском издании «Проект», созданном его бывшим коллегой по РБК и «Дождю» Романом Баданиным.

В марте 2019 года в квартиру родителей Рубина в Москве ворвались двое неизвестных с видеокамерами и начали спрашивать у его родственников, «не стыдно ли их сыну продавать родину».

В июне 2021 года прошли обыски у журналистов «Проекта», в том числе Рубина и его родителей; обыски были связаны с делом о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Поводом для возбуждения дела являлся фильм «Авторитет из 90-х, с которым знаком Путин: тайная бизнес-империя Ильи Трабера, и как с ней связаны друзья президента». Сам Рубин не участвовал в создании фильма.

23 июля 2021 года вместе с ещё двумя журналистами «Проекта» был включён в список СМИ — «иностранных агентов».

В июле 2021 года вместе с Баданиным покинул Россию в связи с признанием 15 июля издания «Проект» «нежелательной организацией».

Награды 
В 2019 году совместно с Романом Баданиным и Марией Жолобовой получил премию «Профессия — журналист» общественной организации «Открытая Россия» в категории «Интервью + портрет» за статью «Портрет Алексея Громова, руководителя российской государственной пропаганды», опубликованную в «Проекте».

Шестикратный лауреат ежемесячной журналистской премии «Редколлегия» (с сентября 2016  по январь 2022 года).

Примечания

Ссылки 
 Статьи для газеты «Известия»
 Михаил Рубин: «Мы — не политические оппоненты, мы — журналисты» // Голос Америки

Выпускники Высшей школы экономики
Журналисты-расследователи России
Журналисты газеты «Известия»
Журналисты телеканала «Дождь»
Телеведущие канала «Дождь»
Лауреаты премии «Профессия — журналист»
Лауреаты премии «Редколлегия»
Люди, признанные в России СМИ — «иностранными агентами»
Русская эмиграция четвёртой волны